HMS Lookout je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Lookout (1914) 
 HMS Lookout (1940) 

Lookout